Le nevi del Chilimangiaro (The Snows of Kilimanjaro) – racconto del 1936 di Ernest Hemingway
 Le nevi del Chilimangiaro (The Snows of Kilimanjaro and other stories) –  raccolta di racconti del 1961 di Ernest Hemingway
Le nevi del Chilimangiaro (The Snows of Kilimanjaro) –  film del 1952 di Henry King tratto dal libro omonimo
Le nevi del Kilimangiaro (Les Neiges du Kilimandjaro) –  film del 2011 di Robert Guédiguian

Pagine correlate 
The Snows of Kilimanjaro